Eastern kan syfta på: 

 Eastern Cape – en provins i södra Sydafrika
 Eastern Air Lines – ett flygbolag från USA som grundades 1926 och gick i konkurs 1991
 Eastern Standard Time – en tidszon på östkusten i USA och Kanada

Geografi

Etiopien 
1 Eastern Tigray Zone, zon,

Fiji 
2 Östra divisionen, division,

Ghana 
3 Östra regionen (region i Ghana),

Hongkong 
4 Östra Hongkong, distrikt,

Sierra Leone 
5 Eastern Province, Sierra Leone,

Zambia 
6 Östra Zambia, provins,

Se även 
 Eastern Province (olika betydelser) – flera
 Östprovinsen – flera